Замощение (геометрия)
 Замощение Фодерберга
 Замощение (компьютерная графика)